Рильский монастырь (Рыльский монастырь) — монастырь в Болгарии (ставропигиальный), на северо-западе горного массива Рила, в долине реки Рилска, близ города Рила, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО;
 Рыльский Николаевский монастырь — монастырь в России (Курская епархия), у впадения реки Рыло в Сейм близ Рыльска;
 Руенский монастырь Св. Иоанна Рыльского — монастырь в Болгарии (Софийская епархия), близ села Скрино — родины святого Болгарской Церкви — Иоанна Рыльского.